Grayson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grayson House (Fort Necessity, Louisiana), NRHP-ID 82000435
 Grayson House (Monroe, Louisiana), NRHP-ID 99001303